SH, Sh e sh podem significar:

SH
 Santa Helena (território) (código ISO 3166-1)
 Cantão de Schaffhausen, Suíça
 Schleswig-Holstein, estado federal da Alemanha
 SuperH, uma arquitetura de microprocessadores criada pela Hitachi
sh
Comunidade Católica Shalom, parte da Igreja Católica que serve seus trabalhos por meio de uma consagração de vida de seus membros.
Shell Script, linguagem de programação interpretada
Bourne shell, ou outra shell UNIX
Língua servo-croata, código ISO 639.
Dígrafo sh

Desambiguação